

Cinema
 Savannah – film del 2013 diretto da Annette Haywood-Carter

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Savannah – capoluogo della contea di Chatham, Georgia
 Savannah – capoluogo della contea di Andrew, Missouri
 Savannah – città della contea di Wayne, New York
 Savannah – villaggio della contea di Ashland, Ohio
 Savannah – capoluogo della contea di Hardin, Tennessee
 Savannah – census-designated place nella contea di Denton, Texas.
 Savannah – fiume negli Stati Uniti sudorientali

Televisione
 Savannah – serie televisiva statunitense

Altro 
 Savannah – attrice pornografica statunitense
 Savannah – nome proprio di persona inglese femminile
 GNU Savannah – insieme di progetti di sviluppo software affiliati al progetto GNU
 Savannah – prima nave ibrida ad attraversare l'oceano Atlantico
 Savannah – prima nave mercantile al mondo con propulsione nucleare
 Savannah – razza di gatti ottenuta dall'incrocio tra il gatto domestico e il servalo